Ethan Mark Nestor-Darling (født 24. oktober 1996), bedre kendt online som CrankGameplays, er en amerikansk YouTuber og en af Markipliers tidligere redaktører. Han optræder ofte på Marks kanal, ligesom mange af Marks andre bekendte. Han er også meget bekendt for at være en af værterne af det nu nedlagte Unus Annus.

Historie

Fødsel og opvækst 
Nestor blev født i Cape Elizabeth, Maine, USA den 24. oktober 1996 til forældrene Mark Nestor og Annie Darling. Han brugte det mest af sin barndom på at optage videoer med venner, gå til gymnastik eller lære improviseret komedie. Nestor oprettede sin første kanal den 29. august 2012 ved navnet "CrankGamePlays" med sin ven, Andrew Harrington og lagde sin første video op det næste dag.

Tidlige YouTube år (2012-2015) 
Nestor og Harringtons første video var en LetsPlay af spillet Happy Wheels. Harrington forlod kanalen senere i 2013. Nestor blev ved med at lave forskellige LetsPlays af mange forskellige spil. I 2013 lavede han en ny kanal ved navn "Cranky Vlogs" hvor han lavede videoer om hans liv væk fra computerskærmen. I 2014 mødte han Mark "Markiplier" Fischbach, han udførte en baglæns salto foran Fischbach og mange af hans fans. Han udførte det samme stunt i 2015, efter dette blev han kendt som "Salto fyren" blandt Fischbachs fans. Senere på året flyttede Nestor til en ny kanal på grund af at mange af hans fans var inaktive. Den nye kanal fik navnet "CrankGameplays". Nestor dimitterede fra Cape Elizabeth High School samme år.

Unus Annus 
Den 15. November 2019 oprettede Nestor og Fischbach en ny kanal ved navn "Unus Annus" ("Et år" på latin). Idéen bag kanalen var, at de ville lægge en video op, en gang om dagen, i et helt år og når det år var gået, ville de slette kanalen samt alle videoerne. Indholdet på kanalen varieret meget fra indholdet på deres respektive kanaler. Den ene dag kunne de kun spise løg i en hel dag og den anden kunne de lave mad med sexlegetøj i stedet for køkkenudstyr. De holdt deres løfte, og kanalen blev slettet ved midnat (PST) den 14. November 2020.

 
YouTubere fra USA